Addis – nome proprio di persona italiano femminile
Addis – comune degli Stati Uniti d'America in Louisiana
David Addis – calciatore nordirlandese
Filippo Addis – scrittore e critico letterario italiano
Stuart Addis – calciatore nordirlandese
Thomas Addis – medico e scienziato britannico